Själbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Själbådan, Vasa, Österbotten, 
 Själbådan, Houtskär, Åboland, 
 Själbådan, Kyrkslätt, Nyland, 
 Själbådan, Esbo, Nyland,

Se även
Själabåda
Själabådan

Robotskapade Finlandförgreningar